Braggiotti ist der Familienname folgender Personen:
 Francesca Braggiotti (1902–1998), italienische Tänzerin und Schauspielerin
 Gerardo Braggiotti (* 1952), italienischer Banker
 Mario Braggiotti (1905–1996), italienischer Pianist und Komponist